Бе́лзька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Белз Львівської області.

 Белзька вулиця — вулиця в місті Львові.
 Белзька вулиця — вулиця в місті Червонограді Львівської області.

Вулиці